Gerckens ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Gerckens (* 1944), deutscher Politiker (SSW) 
 Pierre Gerckens (* 1938), deutsch-belgischer Verleger und Medienmanager